

События

Римская республика 
 Консулы: Сервий Сульпиций Гальба (патриций) и Квинт Гортензий (плебей); консул-суффект: Марк Аврелий Скавр (плебей); монетные триумвиры: Квинт Лутаций Церкон и Луций Фламиний Хилон; цензоры: Квинт Фабий Максим Эбурн (патриций) и Гай Лициний Гета (плебей).
 Не успев вступить в должность, избранный консул Квинт Гортензий предан суду (возможно, за подкуп избирателей) и приговорён к изгнанию. В должности консула его сменил Марк Аврелий Скавр.
 В битве при Мутуле римляне под командованием Метелла разбивают Югурту. Югурта бежит в Мавретанию к царю Бокху.
 Гай Марий прибывает в Рим для участия в выборах консулов и начинает резко критиковать действия Метелла. Марий избран консулом на следующий год.

Причерноморье 
 В Пантикапее начинается восстание Савмака. Царь Боспора Перисад V убит восставшими. Диофант бежит в Херсонес и выступает с войском против восставших.

Ближний Восток 
 Иоанн Гиркан I захватывает Сихем и присоединяет Самарию к Иудее.
 Митридат VI совершает тайную поездку по Пафлагонии, Вифинии и римской провинции Азия.

Китай 
 Поход китайцев в бассейн реки Тарим.
 В результате внутренних распрей убит правитель Чаосяни Уго. Столица сдаётся китайцам. Чаосянь присоединена к Китаю. На её территории образовано четыре области, в том числе Накран (Лолан) с центром в Пхеньяне.
 Китайская карательная экспедиция на Шаньшань и Гуши

Родились 
 108, ок. — Луций Сергий Катилина (ум. 62 до н. э.), римский политический деятель, организатор заговора 63 года до н. э., получившего от него своё имя;
 108, ок. — Квинт Помпей, по прозвищу Вифинский (ум. после 70 до н. э.), легат в Вифинии в 75—74 до н. э., претор ок. 70 года до н. э. Отец претора 45 до н. э., казнённого Секстом Помпеем.

Скончались 
 Лето — Уго, убит сторонниками китайцев ван Чосона;
 Перисад V — правитель Боспорского царства;
 Марк Ливий Друз — римский консул 112 года до н. э.

См. также

Примечания